Het ATP-toernooi van Buenos Aires (met de officiële naam Argentina Open presentado por Buenos Aires Ciudad) vond plaats van 13 tot en met 19 februari 2017. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Buenos Aires Lawn Tennis Club in de Argentijnse stad Buenos Aires.

Het toernooi van 2017 trok 34.171 toeschouwers. Dit is het laagste aantal sinds het jaar 2000, toen het toernooi voor het laatste jaar een Challenger-toernooi was.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Buenos Aires
ATP-toernooi van Buenos Aires